DICP fait notamment référence à :
 Indicateurs de sécurité des systèmes d'information, Disponibilité, Intégrité, Confidentialité, Preuve (cette dernière est parfois remplacée par la Traçabilité : on parle donc aussi parfois de DICT).
 DICP, Direction des Impôts et des Contributions Publiques de Polynésie (voir Services déconcentrés de la direction générale des Finances publiques).